Паткино — название населённых пунктов:

Россия 
 Паткино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Паткино — деревня в городском округе Озёры Московской области.
 Паткино — деревня в Раменском районе Московской области.